Menneville kan syfta på:
 Menneville, Aisne
 Menneville, Pas-de-Calais